Якоб Блоберг Матиасен (; родился 11 января 1995 года Дания) — датский футболист, защитник клуба «Ольборг». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Блобьерг — воспитанник клуба «Ольборг». 1 марта 2013 года в матче против «Силькеборг» он дебютировал в датской Суперлиги. В 2014 году Якоб стал чемпионом и обладателем Кубка Дании. 26 сентября 2016 года в поединке против «Силькеборга» Блобьерг забил свой первый гол за «Ольборг».

Международная карьера 
В 2016 году Блобьерг в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирака, ЮАР, Бразилии и Нигерии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Дании Блобьерг принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Германии и Чехии.

Достижения 
Командные

 «Ольборг»
 Чемпионат Дании по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Дании — 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Ольборг»